Passo d'Areia
 Passo d'Areia (Porto Alegre) — bairro
 Estádio Passo d'Areia — em Porto Alegre
 Vila do IAPI — área urbana também conhecida como Conjunto Residencial Passo d'Areia
 Passo d'Areia (Santa Maria) — bairro

 Passo da Areia
 Passo da Areia (Viamão) — distrito
 Passo da Areia (Rio Pardo) — distrito

Desambiguações de topônimos